Il y a longtemps que je t’aime (frz. für Ich liebe Dich schon so lange.) ist:
 der Originaltitel des französischen Theaterstücks Il y a longtemps que je t'aime von Jacques Deval
 der Titel des 1971 gedrehten und 1974 ausgestrahlten Fernsehfilms nach Jacques Devals gleichnamigem Stück
 der Originaltitel des französischen Films Ich liebe dich seit langem (1979; Regie: Jean-Charles Tacchella)
 der Originaltitel des französischen Films So viele Jahre liebe ich dich (2008; Regie: Philippe Claudel)
 die erste Zeile des Refrains des französischen Volksliedes À la claire fontaine